Турчино — деревня в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема, в составе Пышкетского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Полевая
 Улица Труда
 Школьная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 114 человек (2007). В деревне действует начальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района